38-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 38-я параллель северной широты
 38-я параллель южной широты
 «38-я параллель» — корейский фильм 2004 года
 «38-я параллель» (38th Parallel) — музыкальная группа из США
 «38-я параллель» — неофициальное название границы между КНДР и Южной Кореей, проходящей примерно по 38-й параллели северной широты.

См. также 
 38-й меридиан восточной долготы
 38-й меридиан западной долготы
  — геологические складки вдоль 38-й параллели северной широты на территории США